Галлина () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Галлина, Винченцо (1795—1842) — итальянский революционер, филэллин.
 Галлина, Джачинто (1852—1897) — итальянский драматург.

См. также 
 Галина (значения)
 Галлин